Hòa Phú (Gia Lai)
 Hòa Phú (Kiên Giang)
 Hòa Phú (Đà Nẵng)
 Hòa Phú (Ho Chi Minhstad)
 Hòa Phú (Bình Dương)
 Hòa Phú (Vĩnh Long)
 Hòa Phú (Phú Yên)
 Hòa Phú (Bình Thuận)
 Hòa Phú (Đắk Lắk)
 Hòa Phú (Long An)
 Hòa Phú (Hanoi)